Финалисасьон 2019 () — 90-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2019 на rsssf.com

2019
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2019 году